Het ATP-toernooi van São Paulo 2013 (officieel: Brasil Open) werd van 11 tot en met 17 februari gespeeld in de Braziliaanse stad São Paulo. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg David Nalbandian met 6-2 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Alexander Peya en Bruno Soares. Zij versloegen František Čermák en Michal Mertiňák met 6-7(5), 6-2, [10-7].

Het toernooi van 2013 trok een recordaantal van 57.465 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

São Paulo
ATP-toernooi van São Paulo